Куфа — українська міра рідини XVII—XVIII століть.

Топонім 
 Куфа або Ель-Куфа — місто в Іраку, що має священне значення для мусульман-шиїтів.